Destroyer kan henvise til flere emner:

 Destroyer – en type krigsskib
 Destroyer (Kiss-album) – et album med hård rock-bandet Kiss
 Destroyer (Gorgoroth-album) – et album med black metal-bandet Gorgoroth
 Destroyer (album) – musikalbum med hard rock bandet Kiss